Ма́точкин Шар:
 Маточкин Шар — пролив между Северным и Южным островами Новой Земли.
 Маточкин Шар (полигон) — ядерный полигон на Новой Земле.
 Маточкин Шар (посёлок) — летний промысловый посёлок на берегу одноимённого пролива.